Le psaume 71 peut désigner :
 le psaume 71 (70) : psaume 71 selon la numérotation hébraïque, psaume 70 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 72 (71) : psaume 72 selon la numérotation hébraïque, psaume 71 selon la numérotation grecque.